Takrit – antica denominazione di Tikrit, città dell'Iraq
 Takrit – specie di Star Trek